Гитега:

 Гитега — столица Бурунди c 16 января 2019 года.
 Гитега — провинция в центральной части Бурунди.
  —  в провинции Гитега.
 Гитега — аэропорт города Гитега.